Meßmann oder Messmann ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Meßmann (1879–1944), deutscher Architekt und Politiker (DVP)
 Hermann Messmann (um 1455–1515), deutscher Kaufmann, Diplomat und Politiker, Ratsherr von Lübeck
 Rudolf Meßmann (* 1930), deutscher Fußballspieler
 Stefan Messmann (* 1942), deutscher Rechtswissenschaftler und Manager